Pseudarchasteridae är en familj av sjöstjärnor. Pseudarchasteridae ingår i ordningen Valvatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pseudarchasteridae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Pseudarchasteridae